South Wales League 1890–91 var den første sæson i den walisiske fodboldliga South Wales League. Ligaen havde deltagelse af tretten hold, men sæsonen blev en kaotisk affære, hvor flere hold forlod ligaen i løbet af sæsonen, og derfor blev mange af de programsatte kampe ikke spillet. Ligaen forsøgte at introducere et system for tildeling af bonuspoint for ikke-spillede kampe, men det blev ikke anvendt konsekvent, og ved sæsonens afslutning var stillingen så utilfredsstillende, at de tre bedst placerede hold, Aberdare FC, Treharris FC og Porth FC, blev bedt om at spille omkampe om mesterskabet.

Omkampene resulterede i at Treharris FC kunne kåres som ligaens første mester.

Resultater 

Efter omkampe blev Treharris FC kåret som mester.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – South Wales League Tables 1890-91  
 Welsh Football Data Archive - South Wales League History

Noter 

Sæsoner i South Wales League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891